Integrationsvereinbarung bezeichnet

bezogen auf Menschen mit Behinderung:
 die Integrationsvereinbarung im deutschen Arbeits- und Sozialrecht; sie wurde mit Wirkung zum 30. Dezember 2016 in Inklusionsvereinbarung umbenannt 

bezogen auf Ausländer:
 Integrationsvereinbarung (Österreich), Begriff aus dem Ausländerrecht in Österreich
 Integrationsvereinbarung (Schweiz), Begriff aus dem Ausländerrecht in der Schweiz
 freiwillige Integrationsvereinbarung im Rahmen der Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer